Les Chevaliers d'Arthur peut faire référence à :

 Les Chevaliers d'Arthur : Chapitre 1, Origines d'Excalibur, un jeu vidéo d’aventure développé et édité par Cryo Interactive en 2000 ;
 Les Chevaliers d'Arthur : Chapitre 2, le secret de Merlin, sa suite, développée et éditée par Cryo Interactive en 2001.